Sezon 1994/1995 był 4. sezonem o mistrzostwo Białorusi. Tytułu mistrzowskiego broniło Dynama Mińsk.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy 
 19 goli
 Pawieł Stawrou (Dynama-93 Mińsk)

 18 goli
 Yawhen Kaszenceu (Dynama Mińsk)

 14 goals
 Walancin Bialkiewicz (Dynama Mińsk)
 Piatro Kaczura (Dynama Mińsk)

 13 goals
 Siarhiej Wechtiou (Dźwina Witebsk)

 12 goals
 Andrej Skorabahaćka (Dniapro Mohylew)

Zobacz też 
Wyszejszaja liha

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Pierwszej Ligi Białoruskiej

1994 w piłce nożnej
1995 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Białorusi
1995 na Białorusi